Spencer Knight (né le  à Darien dans l'État du Connecticut est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
À l'aube du repêchage d'entrée dans la LNH 2019, il est classé au  rang chez les gardiens nord-américains selon la Centrale de recrutement de la LNH. Le , il est sélectionné en  ronde,  au total, par les Panthers de la Floride. Il s'agit du premier gardien repêché au  tour dans l'histoire des Panthers.

En 2019-2020, il fait le saut dans la NCAA avec les Eagles de Boston College.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || USNTDP || USHL || 19 || 13 || 4 || 0 || 982 || 52 || 3,18 || 90,2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || USNTDP || USHL || 16 || 15 || 1 || 0 || 841 || 31 || 2,21 || 90,3 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Eagles de Boston College || NCAA || 33 || 23 || 8 || 2 || 1979 || 65 || 1,97 || 93,1 || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH || 4 || 4 || 0 || 0 || 207 || 8 || 2,32 || 91,9 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 116 || 4 || 2,06 || 93,3 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Eagles de Boston College || NCAA || 21 || 16 || 41 || 3 ||  || 47 || 2,18 || 93,2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH ||32 || || || || || ||2,79 ||90,8 || || || || || || || || || || ||
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH || 11 || || || || || ||2,95 ||90,5 || || || || || || || || || || ||

Au niveau international 

| 2019 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 5 || 1 || - || 357 || 9 || 1,51 || 93,6 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2020 ||align="left"| Championnat du monde junior || 4 || 2 || 2 || - || 241 || 10 || 2,49 || 91,3 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
| 2021 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 6 || 1 || - || 332 || 9 || 1,63 || 93,6 || 3 || 0 ||align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en avril 2001
Naissance à Darien (Connecticut)
Joueur international américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des Panthers de la Floride